

Geografia

Antigua e Barbuda 
 Saint John – parrocchia di Antigua e Barbuda

Barbados 
 Saint John – parrocchia di Barbados

Canada
 Saint John – Nuovo Brunswick
 Diocesi di Saint John
 Fort St. John – Columbia Britannica
 Saint John's – Terranova e Labrador
 Arcidiocesi di Saint John's

Jersey
 Saint John – parrocchia  del Baliato di Jersey

Stati Uniti
 Parrocchia di St. John the Baptist – parrocchia dello Stato della Louisiana 
 Saint John Plantation (Maine) 
 Saint John – isola caraibica delle piccole Antille appartenente all'arcipelago delle Isole Vergini Americane

Fiumi

 Saint John – fiume del Canada
 Saint John – fiume della Liberia
 Saint Johns – fiume più lungo dello stato USA della Florida

Altro
 San Ġwann – Malta (nota anche come Saint John)
 Chiesa di Saint John – edificio di Londra

Persone 
 Antoine Saint-John (1940) – attore francese
 Henry Saint-John Bolingbroke, primo visconte di Battersea nel Surrey (1678-1751) – politico e filosofo inglese
 Oliver Saint John (1598-1673) – politico britannico

Pagine correlate 

St. John
Saint-Jean
Saint John's
San Giovanni
San Juan
Sankt Johann
São João